Kasai-folyó, Angola és a Kongói Demokratikus Köztársaság folyója
Kasai-folyó, az indiai Gangesz mellékfolyója